Dries Wouters (1997) – calciatore belga
Frans Wouters (1612-1659) – pittore fiammingo
Jos Wouters, propr. Joseph Wouters (1942) – ex ciclista su strada belga
Jan Wouters (1960) – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
Jean de Wouters, propr. Jean de Wouters d'Oplinter (1905-1973) – ingegnere e inventore belga
Lode Wouters (1929-2014) – ciclista su strada belga
Luuk Wouters (1999) – calciatore olandese